Pinto da Costa refere-se a: 
 Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa, Presidente do Futebol Clube do Porto
 Manuel Pinto da Costa, Presidente da República de São Tomé e Príncipe

Desambiguações de epônimos